Placentalni sisari (lat. -{Placentalia}-), sisari sa posteljicom ili pravi sisari čine grupu sisara sa placentom. Iako se placenta javlja kod mnogih vivparnih sisara, placenta je kod pravih sisara specifična po građi, raznolikosti bioloških funkcija kao i efikasnoj razmeni različitih supstancija između krvotoka majke i embriona. Jedna od karakteristika placentalnih sisara je postojanje 2 generacije zuba (mlečni i trajni zubi).

Sistematika

Klasifikacija 
 Infraklasa: Placentalia (placenalni sisari)
 Magnored: Atlantogenata
 Nadred: Afrotheria
 Nadred: Xenarthra
 Magnored: Boreoeutheria
 Nadred: Euarchontoglires
 Nadred: Laurasiatheria
 Incertae sedis:
 †Taeniodonta

Filogenija 
Dolje prikazan kladogram predstavlja filogenetske veze infraklase Placentalia.

Vremenska rasprostranjenost

Unutar infraklase Placentalia

Vidi još 
 Klasifikacija sisara
 Viši sisari

Reference

Literatura 

 Đorović Ana, Kalezić, M: Morfologija hordata. Biološki fakultet, Beograd
 Kalezić, M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
 Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 Petrov Brigita, Radović, I, Miličić Dragana, Petrov I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum sa radnom sveskom), Biološki fakultet, Beograd, 2000
 Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
 Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.
 Goloboff, P.A.; Catalano, S.A.; Mirande, J.M.; Szumik, C.A.; Arias, J.S.; Källersjö, M & Farris, J.S. 2009. Phylogenetic analysis of 73 060 taxa corroborates major eukaryotic groups. Cladistics 25 (3): 211–230

Spoljašnje veze 

 Aron Ra - "Systematic Classification of Life (episode 33) - Placentalia"